Tijdens de wereldbeker schaatsen 2015/2016 werd voor de vijfde keer de Grand World Cup berekend.

Na twee jaar waarin de Amerikaanse Heather Richardson-Bergsma er met het eindklassement vandoor ging, moest ze dit jaar genoegen nemen met de tweede plaats achter haar landgenote Brittany Bowe.

Puntentelling 
De puntentelling is afwijkend van de puntentellingen voor de losse onderdelen. Bij elke individuele afstand krijgt alleen de top vijf punten voor dit klassement. Bovendien, als een afstand twee keer in één weekend wordt verreden, zoals de 500 meter en de 1000 meter soms, krijgt een schaatser slechts halve punten. Bij de wereldbekerfinale zijn de te verdienen punten 1,5 keer zo hoog. Ook de massastart en de combinatieklassementjes in Stavanger telden mee.

 * En 1000 meter tijdens Stavanger

Eindstand 
In de onderstaande tabel staat de eindstand van de Grand World Cup van dit seizoen. In de linkerhelft van de tabel zijn de resultaten uitgesplitst per wereldbekerwedstrijd, in de rechterhelft van de tabel zijn de resultaten uitgesplitst naar schaatsafstand. Beide helften komen uiteraard op dezelfde totaalscore uit.

Grand World Cup vrouwen